Un été sans toi est une nouvelle de Madeleine Chapsal publiée en 1997.

Résumé
En 1997 à Paris, Hervé offre une bague à Louise avant de partir un mois avec femme et enfants. Louise achète une alliance pour ne plus qu'on l'importune et écrit dans son journal pour Hervé : « Je t'ai épousé ». Elle s'éprend de Philippe, marié et qui n'est à Paris que la semaine mais elle rompt. Hervé revient et dit que sa femme est enceinte. Louise rompt. Elle retourne avec Philippe qui avoue ne pas être marié.

Roman français paru en 1997